Yokoo ist der Familienname folgender Personen:

 Kazuko Yokoo (* 1941), japanische Diplomatin und Richterin am Obersten Gerichtshof
 Yokoo Shinrinjin (1898–1959), japanischer Maler
 Tadanori Yokoo (* 1936), japanischer Grafikdesigner und Maler
 Tatsuhiko Yokoo (1928–2015), japanischer Maler

Siehe auch:

 Joco
 Yoko
 Jōkō